Виталий Анатольевич Журавлёв (1 февраля 1941, Ленинград, СССР — 27 января 2007, Ижевск, Удмуртская Республика, Россия) — советский и российский учёный. Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН. С 1986 по 2007 годы — ректор Удмуртского государственного университета. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии России, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Биография 
Виталий Анатольевич родился в Ленинграде в семье военнослужащего; здесь же с отличием окончил среднюю школу.

В 1959 году поступил в Ленинградский политехнический институт на специальность «физико-химические исследования металлов», окончив который в 1962 году по распределению был направлен в Горький на предприятие «Красное Сормово» для работы инженером-технологом в Центральном конструкторском бюро магнитной металлодинамики.

С 1968 года Виталий Анатольевич работал в Горьковском университете сначала ассистентом, а затем старшим преподавателем и доцентом кафедры физики металлов. В 1969 году здесь же защитил кандидатскую диссертацию на тему «Теплофизика формирования непрерывного слитка».

В 1976 году был приглашён в Удмуртский государственный университет на должность заведующего кафедрой теоретической физики, которую возглавлял по 1985 год. В 1981 году в Институте физики металлов Уральского отделения АН СССР защитил докторскую диссертацию на тему «Феноменологическая теория кристаллизации сплавов». В 1985 году был назначен деканом физико-математического факультета, а спустя год — ректором УдГУ.

За то время, что Журавлёв возглавлял УдГУ, вуз превратился в один из ведущих университетов страны. Количество факультетов в нём выросло с 9 до 22, многие из них позднее были реорганизованы в институты. При его ректорстве велось широкое строительство: были достроен Дворец спорта, сдан в эксплуатацию 6-й учебный корпус, построен надземный переход из 1-го во 2-й учебный корпус через Удмуртскую улицу, началось строительство Межвузовской научной библиотеки и 7-го учебного корпуса.

Виталий Анатольевич Журавлёв — автор более 150 публикаций, ряда монографий и учебных пособий на русском и английском языках. За разработку теории квазиравновесной кристаллизации сплавов в 1991 году ему была присуждена Государственная премия СССР. В 2000 году награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», в 2001 году — Орденом Дружбы, в 2004 году — почётным знаком «Ректор года 2004».

В январе 2007 года в крайне тяжёлом состоянии Виталий Анатольевич был госпитализирован в 1 Республиканскую клиническую больницу. 27 января, не приходя в сознание, ректор УдГУ скончался.

Библиография 
 Теплофизика формирования непрерывного слитка / В. А. Журавлёв, Е. М. Китаев. — Москва : Металлургия, 1974. — 215 с. : черт.; 20 см.
 Вычислительная физика в примерах и задачах / В. А. Журавлёв.: (Учеб. пособие). — Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 1979. — 67 с. : ил.; 20 см.
 Термодинамика необратимых процессов в задачах и решениях / В. А. Журавлёв. — Москва : Наука, 1979. — 135 с.; 20 см.
 Термодинамика необратимых процессов в задачах и решениях. — Москва ; Ижевск : Удмуртский университет, 1998. — [153] с.; ISBN 5-7029-0292-0
 Шудегов В. Е., Журавлёв В. А., Самойлович С. С., Сипайлов В. А. «Структура и свойства аморфных сплавов»: сборник статей / Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Удмуртский государственный университет им. 50-летия СССР. — г. Устинов : Удмуртский государственный университет, 1985 год.
 Шудегов В. Е., Журавлёв В. А., Лихачёв В. А., Ермолаева Н. А., Самойлович С. С. «Металлоаморфные материалы: межвузовский сборник научных трудов», Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Удмуртский государственный университет им. 50-летия СССР. — Ижевск : Удмуртский госуниверситет, 1988 год.
 Лекции по квантовой теории металлов / В. А. Журавлёв. — Москва : Институт компьютерных исследований, 2002. — [241] с.; ISBN 5-93972-124-9
 Затвердевание и кристаллизация сплавов с гетеропереходами. / В. А. Журавлёв. — Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований; Удмуртский университет, 2006. — [560] с.; ISBN 5-93972-554-6.

Примечания

Ссылки 
 Список трудов  в каталоге РГБ.

Выпускники Нижегородского государственного университета
Преподаватели Удмуртского государственного университета
Персоналии:Красное Сормово
Лауреаты Государственной премии СССР
Заслуженные деятели науки Удмуртской Республики
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Ректоры Удмуртского университета